Onderdistrict in Indonesië
 Kunjang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kunjang (Kunjang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kunjang (Ngancar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java